Hohenfelde steht für:
 Hohenfelde (Borkow), Ortsteil von Borkow, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Hohenfelde (Kreis Plön), Gemeinde im Kreis Plön, Schleswig-Holstein
 Hohenfelde (Mecklenburg), Gemeinde im Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Hohenfelde (Ramin), Ortsteil von Ramin, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Hohenfelde (Schönfeld), Ortsteil von Schönfeld, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Hohenfelde (Schwedt/Oder), Ortsteil von Schwedt/Oder, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Hohenfelde (Sehestedt), Ortsteil der Gemeinde Sehestedt im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Hohenfelde (Steinburg), Gemeinde im Kreis Steinburg, Schleswig-Holstein
 Hohenfelde (Stormarn), Gemeinde im Kreis Stormarn, Schleswig-Holstein
 Hohenfelde (Thulendorf), Ortsteil der Gemeinde Thulendorf im Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Hohenfelde (Wolgast), Wohnplatz von Wolgast, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Hamburg-Hohenfelde, Hamburger Stadtteil

Hohenfelde ist der Name folgender Orte in Polen:
 Miłogoszcz (Będzino) (ehemals Hohenfelde im Landkreis Köslin, Pommern), eine Ortschaft der Woiwodschaft Westpommern
 Kłosy (ehemals Hohenfelde im Landkreis Dramburg, Pommern), eine Ortschaft im Powiat Drawski in der Woiwodschaft Westpommern
 Niwka (ehemals Hohenfelde im Landkreis Neustettin, Pommern), eine Ortschaft der Woiwodschaft Westpommern; siehe: Gmina Czaplinek
 Osuchy (ehemals Hohenfelde im Landkreis Stolp, Pommern), eine Ortschaft der Woiwodschaft Westpommern
 Wysoka Krajenska (ehemals Hohenfelde im Landkreis Flatow, Pommern), eine Ortschaft der Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe: Gmina Sępólno Krajeńskie

Hohenfelde ist der Name folgender Orte in Russland:
 Lugowoje (Kaliningrad, Prawdinsk) (ehemals Hohenfelde im Landkreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen), eine Siedlung im Rajon Prawdinsk im Kaliningrader Gebiet

Hohenfelde ist der Name folgender Firmen:

 die Privat-Brauerei Hohenfelde

Siehe auch:

 Hohenfeld
 Hohenfelden